Список Чрезвычайных и полномочных послов СССР.

Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР с 1943 года присваивался указом Президиума Верховного Совета СССР, а с 1990 по 1991 год — указом Президента СССР. С 1989 года указы публиковались в «Ведомостях Верховного Совета СССР».

1923—1943

Первое присвоение: 1943

1943—1991

См. также 
 Список чрезвычайных и полномочных послов России
 Чрезвычайный и Полномочный Посол (Украина)
 Список послов и постоянных представителей Республики Беларусь

Примечания